Аліпов Євген Леонідович — український хокеїст
 Аліпов Олексій Олександрович — російський стрілець, олімпійський чемпіон